Росси́йский институ́т театра́льного иску́сства — ГИТИС — российское высшее учебное заведение. Крупнейший театральный вуз в Европе и один из крупнейших в мире. Основан в 1878 году, расположен в Москве.

Архитектурный ансамбль и главное здание вуза в Малом Кисловском переулке являются объектом культурного наследия народов России и охраняются государством.

История 
22 октября 1878 года под патронатом Общества любителей музыкального и драматического искусства в Москве российский пианист Пётр Адамович Шостаковский открыл Музыкально-драматическую школу для приходящих. В 1883 году Общество любителей было переименовано в Московское филармоническое общество, директор которого, П. А. Шостаковский, передал в его ведение и свою школу. В 1886 году школа, переименованная в Музыкально-драматическое училище, была приравнена к консерваториям.

В 1902 году училище переехало в особняк в Малом Кисловском переулке, где и ныне располагается главный корпус ГИТИСа.

В 1918 году Музыкально-драматическое училище было переименовано в Музыкально-драматический институт, в 1919 году — в Государственный институт музыкальной драмы, а 17 сентября 1922 года, после объединения с Государственными высшими театральными мастерскими под руководством Всеволода Мейерхольда, реорганизовано в Государственный институт театрального искусства — ГИТИС; Мейерхольд создал при нём театр, который первое время назывался Театром ГИТИСа, в 1923 году отделился от института и превратился в Театр имени Мейерхольда.

Институт объединял 9 самостоятельных «производственных мастерских», у каждой был свой мастер, при этом творческие позиции мастеров могли быть диаметрально противоположными; очень скоро искусственно объединённые мастерские стали выходить из состава института.

Непроработанность учебных планов и программ привела к тому, что в 1925/26 учебном году ГИТИС был переведён на положение техникума (сохранив 4-летний срок обучения) и стал именоваться Центральным техникумом театрального искусства (ЦЕТЕТИС), в состав которого входили три отделения: драматическое, музыкально-драматическое (оперное) и клубно-режиссёрское. В 1930 году были образованы режиссёрско-педагогический, директорский и театроведческий факультеты.

В 1931 году, в результате объединения нескольких учебных заведений, был образован Учебно-театральный комбинат («Теавуз»), которому в январе 1934 года присвоили имя Анатолия Васильевича Луначарского. Наконец, в июле 1935 года Театральный комбинат был в очередной раз реорганизован и с тех пор более полувека именовался Государственным институтом театрального искусства имени Анатолия Васильевича Луначарского. Первоначально в ГИТИСе было три факультета: режиссёрский, актёрский и директорский; закрытый в ходе реорганизации театроведческий факультет был восстановлен в 1937 году, директорский факультет, напротив, к 1939 году был ликвидирован.

В годы Великой Отечественной войны ГИТИС был эвакуирован в Саратов, ректором института в это время был Иосиф Моисеевич Раевский.

В 1943—1948 годах ГИТИС возглавлял Стефан Мокульский, уволенный в начале 1949 года в ходе так называемой «борьбы с космополитизмом» — после опубликования в «Правде» статьи «Об одной антипатриотической группе театральных критиков»; тогда же из института были уволены многие преподаватели.

А 1993 году 5 выпускников ГИТИСа Ростислав Хаит, Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и режиссёр Сергей Петрейков создали театр «Квартет И». Первые спектакли которого прошли на сцене ГИТИСа. Проект стал успешным, создав множество спектаклей и фильмов.

В ночь с 28 на 29 марта 2013 года в Главном корпусе ГИТИСа произошёл пожар; пострадало только здание, студенты не пострадали. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Предполагается, что пожар произошёл в результате короткого замыкания на чердаке.

В 2019 году открылась первая выездная школа ГИТИСа в Париже.

Специальности 
На 8 факультетах ведётся преподавание по всем театральным специальностям: режиссёр драмы, музыкального театра, эстрады, цирка, актёр этих же направлений, театровед и балетмейстер, сценограф, режиссёр театра кукол, художник театра кукол, продюсер.

Факультеты

Актёрский факультет 
 Мастерство актёра

Режиссёрский факультет 
 Режиссура театра
 Режиссура цирка
 Актёрское искусство
 Сценическая речь
 Сценический танец
 Сценическое движение
 Сценография

Факультет музыкального театра 
 Вокал
 Актёрское искусство
 Сценическая речь
 Сценический танец
 Сценическое движение
 Режиссура музыкального театра
 Музыкальная драматургия
 Сценография
 Звукорежиссура

Театроведческий факультет 
 История театра России
 История зарубежного театра

Балетмейстерский факультет 
 Хореография балетоведение

Факультет эстрадного искусства 
 Актёрское искусство
 Режиссура эстрады

Продюсерский факультет 
 Кафедра продюсерства и менеджмента исполнительских искусств

Факультет сценографии 
 Художник-постановщик
 Художник-технолог
 Художник по сценическому костюму
 Режиссёр театра кукол
 Художник-постановщик театра кукол

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Орден Дружбы народов.
 Благодарность Президента Российской Федерации (5 апреля 2019 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Персоналии 
 :Категория:Педагоги ГИТИСа
 :Категория:Выпускники ГИТИСа

См. также 
 Театр «ГИТИС»

Примечания

Литература

Статьи и публикации

Ссылки 

 
 
 

Памятники архитектуры Москвы
Квартет И